Le Papillon bleu est un club de football comorien basé à Moroni.
 Le Papillon bleu est un film québécois réalisé par Léa Pool en 2004.

 Papillons bleus court métrage d'Axel Courtière (2019).

Voir aussi 
 La société fromagère Papillon distribue un roquefort — un fromage à pâte persillée aveyronnais.